Сне́жная топоним, может означать:

Горы 
 Снежная — гора в Магаданской области.
 Снежная — гора в Приморском крае.

Реки 
 Снежная — один из крупнейших притоков Байкала на Хамар-Дабане.
 Снежная — приток реки Балыктах, остров Котельный, Якутия.

Населённые пункты 
 Снежная — деревня в Зельвенском районе Гродненской области, Белоруссия.
 Снежная — деревня в Кетовском районе Курганской области, Россия.
 Снежная — село в Погребищенском районе Винницкой области, Украина.

Другое 
 Снежная — пещера на Западном Кавказе.

См. также 
 Снежное (значения)
 Снежный